Superioridad puede referir a:
 Complejo de superioridad, un mecanismo inconsciente neurológico.
 Superioridad aérea, el dominio aéreo en una campaña militar.

Enlaces externos